El término cesta puede hacer referencia a:

Cesta o cesto, recipiente tejido con mimbres, juncos, espartos u otras plantas
Cesta de Navidad, tradición navideña arraigada en España, que consiste en regalar una cesta con productos típicos
Cesta, jeroglífico de la antigua escritura egipcia
Cesta punta, deporte de origen vasco
Cestas, comuna y población de Francia, en la región de Aquitania